A USS Alabama nevet az alábbi hadihajók és tengeralattjárók viselték vagy viselik:

 USS Alabama (1849)
 USS Alabama (1861)
 USS Alabama (BB-8)
 USS Alabama (SP-1052)
 USS Alabama (BB-60)
 USS Alabama (SSBN-731)